Ву́лиця Пу́шкарівська — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Пушкарівська — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Пушкарівська — вулиця в селі Михайлівка (Лебединський район), Лебединський район, Сумська область.
 Вулиця Пушкарівська — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Пушкарівська — вулиця в місті Харків.

Вулиці в Україні